Вита́лий Попо́в:
 Попов, Виталий (более известный как Пика; род. 1986) — российский хип-хоп-исполнитель.
 Попов, Виталий Борисович (род. 1946) — советский и российский художник.
 Попов, Виталий Владимирович (род. 1961) — российский учёный, философ, педагог.
 Попов, Виталий Григорьевич (1904—1994) — советский терапевт, профессор, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Виталий Дмитриевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Попов, Виталий Иванович (род. 1929) — советский футболист.
 Попов, Виталий Ильич — ген.-м-р, д.м.н., профессор
 Попов, Виталий Игоревич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Попов, Виталий Эрастович (1891 — 1918) — российский военный лётчик.